Dvärgstingrockor Urolophidae är en familj av rockor. Urolophidae ingår i ordningen Rajiformes, klassen hajar och rockor, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Urolophidae 28 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hajar och rockor
Urolophidae